Autostrada A71 – autostrada della Francia
 Autostrada A71 – autostrada della Germania